Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2010/11 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde ASKÖ Traun.

Vorrunde

Halbfinale 
ASKÖ Traun – Kelag Kärnten: 4-2, 4-4 (10-9)
ASV Pressbaum – WBH Wien: 5-0, 5-2

Finale 
ASKÖ Traun – ASV Pressbaum 5-2, 3-5, 4-4 (9-8)

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2011
Badminton 2011
Badminton 2010